

Toponyme 
 Caubios, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Caubios-Loos ;
 Caubios-Loos, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme